Valor de ley puede referirse a:

Valor de ley, título que tuvo en España la película True Grit del año 1969 dirigida Henry Hathaway; o
Valor de ley, título que tuvo en España la película True Grit del año 2010 dirigida por los hermanos Coen.